Алекса́ндр Каза́нцев: 
 Казанцев, Александр Петрович (1906—2002) — советский и российский писатель-фантаст.
 Казанцев, Александр (род. 1982) — российский регбист.